Plusieurs écoles britanniques fondées par le roi Édouard VI d'Angleterre portent le nom de King Edward's School ou King Edward VI School.

 King Edward VI Aston School (Aston)
 King Edward's School (Bath)
 King Edward's School (Birmingham)
 King Edward VI High School for Girls (Birmingham)
 King Edward VI School (Bury St Edmunds) (Bury St Edmunds)
 King Edward VI Grammar School (Chelmsford)
 King Edward VI School (Lichfield)
 King Edward VI Grammar School (Louth)
 The King Edward VI School (Morpeth)
 King Edward VI College (Nuneaton)
 King Edward VI School (Southampton)
 King Edward VI High School (Stafford)
 King Edward VI College (Stourbridge)
 King Edward VI School Stratford-upon-Avon (Stratford-upon-Avon)
 King Edward VI Community College (Totnes)
 King Edward's School (Witley)